Hobart désigne :

Patronyme 

 Garret Hobart (1844–1899),  des États-Unis ;
 Percy Hobart (1885–1957), ingénieur militaire britannique ;
 Sidney Hobart-Hampden-Mercer-Henderson,  comte de Buckinghamshire (1860-1930), homme politique libéral britannique ;
 , astronome amateur, découvreur d'astéroïdes.

Toponymie 

 Hobart, capitale de la Tasmanie.

 Hobart, une ville située dans l’Indiana
 Hobart, une ville située en Louisiane
 Hobart, une ville située dans l’État de New York
 Hobart, une ville située dans l’Oklahoma
 Hobart, une ville située dans l’État de Washington
 Hobart, une ville située dans le Wisconsin
 Hobart Mills, une ville située en Californie

Astronomie 
 (4225) Hobart, astéroïde